Сен-Маде́н (, , ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Брон. Округ коммуны — Динан.

Код INSEE коммуны — 22312.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 340 км к западу от Парижа, в 38 км северо-западнее Ренна, в 55 км к востоку от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 230 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 116 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 91 были экономически активными, 25 — неактивными (показатель активности — 78,4 %, в 1999 году было 70,4 %). Из 91 активных работали 86 человек (49 мужчин и 37 женщин), безработных было 5 (1 мужчина и 4 женщины). Среди 25 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор